Wham bezeichnet:

 Die britische Popband Wham!.
 Die Radiostation WHAM (Radiosender) aus Rochester.